Leopoldo Fregoli, transformista italià
 Cine Fregoli, cinema de Barcelona